L'édition 2017 du tournoi de tennis de Memphis se déroule du 13 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Ryan Harrison remporte l'épreuve du simple, Brian Baker et Nikola Mektić celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Dustin Brown et du Britannique Daniel Evans. Ils sont respectivement remplacés par Benjamin Becker et Nikoloz Basilashvili.

Lauréats 
L'Américain Ryan Harrison remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Nikoloz Basilashvili (6-1, 6-4).

En double, Brian Baker et Nikola Mektić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ryan Harrison et Steve Johnson (6-3, 6-4). Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Contexte 
Bernard Tomic, tête de série 5, est battu dès le  tour par Darian King,  mondial, issu des qualifications.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en février 2017
Sport aux États-Unis en février 2017